Alceu Pery de Castro Walvy (Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1959) é um cantor, compositor, flautista, ator, saxofonista e violonista brasileiro. Irmão mais novo do cantor, compositor-letrista Nelson Wellington.

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Flautistas do estado do Rio de Janeiro
Atores do estado do Rio de Janeiro
Saxofonistas do estado do Rio de Janeiro
Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro